Masaru Kurotsu (Koga, 20 de agosto de 1982) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale